

Села:
 Соколя — Львівська область, Золочівський район
 Соколя — Львівська область, Яворівський район
Природоохоронна територія:
 Соколя — заповідне урочище у Львівській області

Соколя — село в гміні Пашовіце Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Соколя — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства